Galle kan syfta på:

 Galle (ätt) – en svensk adelsätt

Personer

 Émile Gallé (1846–1904), en fransk konstnär
 Johann Gottfried Galle (1812–1910), en tysk astronom
 Philipp Galle (1537–1612), en nederländsk förläggare
 Theodor Galle (1571–1633), en nederländsk konstnär

Geografi

Sri Lanka 

 Galle District (distrikt i Sri Lanka), Sydprovinsen, 
 Galle – en stad i Sydprovinsen, 

Robotskapade Sri Lankaförgreningar